Santiurde puede referirse a:

 Santiurde de Toranzo, municipio de Cantabria (España).
 Santiurde de Reinosa, municipio de Cantabria (España).